Eliteserien  er den bedste række i norsk herrefodbold. Fra 1991 til 2016 var det officielle navn Tippeligaen, da Norsk Tipping var hovedsponsor for rækken. I Norge har  begge navne været brugt omtrent lige meget. Indtil 2008 havde Tippeligaen 14 hold, men blev i 2009 udvidet til 16 hold. Den norske sæson starter i foråret og afsluttes om efteråret, hvor mesterskab og nedrykning således afgøres.

Europæisk deltagelse 
Den norske mester i 2008 indtræder i 1. kvalifikationsrunde til Champions League i sommeren 2009. Nr,. 2 i Tippeligaen (samt tilligemed den norske pokalmester i 2008) indtræder i 3. kvalifikationsrunde til Europa League i 2009, mens nr. 3 i Tippeligaen i 2008 indtræder i 2. kvalifikationsrunde.

Nedrykning 
I 2020: Nr. 15 (næstsidst) og nr. 16 (nr. sidst) i Eliteserien rykker ned i OBOS-Ligaen, mens nr. 12 (tredjesidst) skal møde nr. 4, 5 eller 6 i OBOS-Ligaen, for at overleve i Eliteserien. Nr. 1-2 i OBOS-Ligaen rykker direkte op i Eliteserien.

Placeringer siden 1981 

 Bortset fra den sæson hvor ligaen blev udvidet fra 12 til 14 klubber, har nummer tredjesidst spillet kvalifikation mod en/to klubber fra ligaen underneden.
 Sorteringsorden: Antal 1. pladser, 2. pladser, 3. pladser, antal gange med, 4. pladser, 5. pladser ... 16. plads, tidligste årstal.

Eksterne henvisninger 
 Europacup UEFA-koefficient 2003/2004-2007/2008 
 TV2 Sporten 

Fodboldligaer
Fodbold i Norge
Etableret i 1937